

Geografia

Austria 
 Hohenzell – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

Germania 
 Hohenzell – ex comune ora frazione di Altomünster, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Hohenzell – ex comune ora frazione di Schlüchtern, città nel distretto di Darmstadt (Assia)